Karamnov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Карамнов :
 Vitali Karamnov (1968-) joueur de hockey sur glace russe.
 Vitali Karamnov (1989-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe